Cerezo de Abajo kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Cerezo de Abajo (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Segovia, 
 Cerezo de Abajo (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Segovia, 

Robotskapade Spanienförgreningar